

Onomastica
Gualfredo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Gualfredo – vescovo di Chiusi
Gualfredo – vescovo di Grosseto
Gualfredo – vescovo di Siena